54. længdegrad kan henvise til:

 54. vestlige længdekreds
 54. østlige længdekreds